Сазре́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ла-Шатр.

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км на юг от Парижа, 165 км на юг от Орлеана, 55 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 326 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь, построенная в неоготическом стиле
 Старинные хозяйственные постройки XVIII-XIX веков
 Замок Лавобонней (), XV век
 Замок Мон (), XV век
 Руины замка Лавопилье (), XV век
 Мельницы XV и XIX веков

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini